Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 27 по 29 марта 2015 в городе Абердин.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2015, который состоялся в октябре 2015 в городе Берн (Швейцария).

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда скипа Кэмерона Брайса, победившая в финале команду скипа Крейга Уоделла. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Тома Брюстера и Гранта Харди.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
Группа A
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Крейг Уодделл ||  * || 5:3|| 8:6|| 6:7|| 6:1|| 3 || 1 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 2||align=left|Кэмерон Брайс || 3:5||  * || 8:3|| 8:2|| 5:3|| 3 || 1 ||2
|-
| 3||align=left|Кайл Смит     || 6:8|| 3:8||  * || 6:5|| 9:2|| 2 || 2 ||3
|-
| 4||align=left|Джина Эйткен  || 7:6|| 2:8|| 5:6||  * || 7:5|| 2 || 2 ||4
|-
| 5||align=left|Andy Cameron  || 1:6|| 3:5|| 2:9|| 5:7||  * || 0 || 4 ||5
|}Группа B  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

 Тай-брейк 
29 марта, 8:30

 Плей-офф Полуфиналы. 29 марта, 11:30Финал.' 29 марта, 15:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2015

Спорт в Шотландии в 2015 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
Март 2015 года
Спортивные соревнования в Абердине